Юель Лундквіст (,  2 березня 1982, Оре) — шведський хокеїст, центральний нападник клубу ШХЛ «Вестра Фрелунда». Гравець збірної команди Швеції.

Брат-близнюк Генріка Лундквіста.

Ігрова кар'єра 
Вихованець хокейного клубу «Вестра Фрелунда» в якому і розпочав кар'єру 1998 року.

2000 року був обраний на драфті НХЛ під 68-м загальним номером командою «Даллас Старс». 

14 грудня 2006 Юель провів гру проти свого брата-близнюка, який захищав ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».

17 січня 2007 Юель відзначився голом у голкіпера «Калгарі Флеймс» Міікка Кіпрусоффа.

У 2009 Лундквіст повернувся до рідної Швеції, де уклав контракт з «Фрелундою».

У сезонах 2016 та 2017 стає чемпіоном Швеції, у 2017 найцінніший гравець чемпіонату.

Був гравцем молодіжної збірної Швеції, у складі якої брав участь у 13 іграх. У складі національної збірної команди Швеції став тричі чемпіоном світу.

Нагороди та досягнення 
 Чемпіон Швеції у складі «Фрелунда» — 2005, 2016, 2019.
 Володар Ліги чемпіонів — 2016, 2017, 2019, 2020.
 Чемпіон світу — 2006, 2013, 2017.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Примітки

Посилання 
 

шведські хокеїсти
Гравці збірної Швеції з хокею
Хокеїсти на зимових Олімпійських іграх 2018
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Фрелунди»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Даллас Старс»